Arbolito (Cerro Largo), ville de l'Uruguay située dans le département de Cerro Largo.
 Arbolito (Paysandú),  ville de l'Uruguay située dans le département de Paysandú.